Il doppio del torneo di tennis Bella Cup 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Katerina Kramperova e Martina Kubicikova che hanno battuto in finale Katarzyna Piter e Barbara Sobaszkiewicz 1-6, 6-3, [10-4].

Teste di serie

 Ljudmyla Kičenok /  Nadežda Kičenok (primo turno)
 Paula Kania /  Ksenija Lykina (semifinali)

 Katarzyna Piter /  Barbara Sobaszkiewicz (finale)
 Ilona Kramen' /  Magda Linette (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bella Cup 2012